313 км, 313-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 313 км, также известен как ОП Ост. пункт 1257 км — разъезд, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 665316.
 313 км — пост, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 772645.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 211825.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 215421.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 225014.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 583830.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Оренбургская область). Код 653624.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 772611.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 846232.
 313 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296522.